Хрватска братска заједница (ХБЗ, ) је најстарија и највећа организација Хрвата у Сјеверној Америци. По својој дефиницији је братско добротворно друштво хрватске дијаспоре, са централом у Питсбургу, у америчкој савезној држави Пенсилванији.

Историја 
Оснивачи ове организације били су Хрвати из тада засебне општине Алегени Сити, која је послије припојена Питсбургу, који су тежили стварању организације која би могла помагати болесним радницима, те помоћи другима да покрију трошкове погреба. Основана је 2. септембра 1894. године, као Хрватска заједница Уједињених Држава (која је годину дана касније преименована у Национално хрватско друштво). 1925. године се Национално хрватско друштво спојило са неколико других хрватских братских организација, како би створили данашњу Хрватску братску заједницу. Након овог спајања, организација је била у могућности да понуди боље и ефикасније услуге својим члановима.

Улога 
ХБЗ тренутно нуди широку палету осигуравајућих планова. Уз то, она је имала важну улогу у очувању хрватске културе и језика у Сјеверној Америци, тако што је подржавала хрватске коријене и традиционалне групе с тамбурицама. Новине које издаје ова организација зову се „Заједничар“, а издају се од 1904. године. У њима се тренутно могу пронаћи информације о осигурањима, као и детаљи о ХБЗ-овим културним догађањима са свих страна континента.

Признања 
Једна од улица у Загребу се зове Улица Хрватске братске заједнице. Национална и свеучилишна књижница у Загребу, која је једна од главних културних институција у Хрватској, смјештена је у тој улици. По имену оснивача и првог предсједника ХБЗ-а, Јосипа Марохнића, такође је добила име једна улица у Загребу.

Тренутни службеници

Национално вијеће

Високи расправни одбор

Културолошка федерација младих

Ложе

САД

Канада

Хрватска

Истакнути предсједници 
Антон Газдић, први предсједник Извршног одбора југословенског одјељка Катедрале учења Универзитета у Питсбургу.

Види још 
 Јосип Марохнић

Спољашње везе 
 

Хрватска дијаспора
Хуманитарне организације